Деймос:
 Деймос — спутник планеты Марс.
 Деймос — в древнегреческой мифологии, сын Ареса; в честь него был назван спутник.
 Деймос — тёмный маг, персонаж метал-опер Эльфийская рукопись и Эльфийская рукопись: Сказание на все времена группы Эпидемия.